Conrad kan som auktorsförkortning betyda:

 Timothy Abbott Conrad
 Solomon White Conrad

Robotskapade auktorsförkortningar